Syndikat bezeichnet:
 eine Gruppierung von Personen oder Unternehmen, siehe Syndikat
 ein Kartell mit zentraler Verkaufs- oder Einkaufsstelle, siehe Syndikat (Kartellform)
 kommunale Zweckverbände in Luxemburg, siehe Syndikat (Luxemburg)
 Teams im Regattasegeln
 eine Krimiautorenvereinigung, siehe Syndikat (Autoren)
 den Syndikat Verlag

Siehe auch:
 Syndicat
 Syndikus (Begriffsklärung)
 Alarm für Cobra 11: Das Syndikat